Digital Pictures — американская компания, производитель видеоигр. Основана Томом Зито (Tom Zito) в начале 1990-х годов.

Компания специализировалась на создании игр в жанре интерактивного фильма (FMV-игр), с использованием видеосъёмок и живых актёров.

Игра Night Trap, вышедшая в 1993 году, стала одной из игр (наряду с Mortal Kombat, Doom и Lethal Enforcers), вызвавшей волну критики видеоигр за содержащееся в них насилие, что впоследствии привело к созданию системы рейтингов ESRB.

В играх компании снимались некоторые популярные актёры, включая Марка Вэлберга (Mark Wahlberg), Стива Истина (Steve Eastin) и Дану Плэто (Dana Plato).

Список игр

3DO 
Corpse Killer
Night Trap
Quarterback Attack
Sewer Shark
Supreme Warrior
Maximum Surge

Sega CD 
C+C Music Factory: Make My Video
Corpse Killer
Double Switch
Ground Zero: Texas
INXS: Make My Video
Kids on Site
Kris Kross: Make My Video
Marky Mark: Make My Video
Night Trap
Prize Fighter
Sewer Shark
Slam City With Scottie Pippen
Supreme Warrior

Sega CD/Sega 32X 
Corpse Killer
Night Trap
Slam City
Supreme Warrior

Sega Saturn 
Corpse Killer
Double Switch
Quarterback Attack
Maximum Surge

IBM PC 
Corpse Killer
Double Switch
Kids on Site
Night Trap
Quarterback Attack
Supreme Warrior
What's My Story

Macintosh 
Double Switch
Night Trap
Prize Fighter
Quarterback Attack With Mike Ditka
Supreme Warrior
Kids on Site

Фильм 
В 2003 году видеоматериалы из пяти игр компании (Maximum Surge, Corpse Killer, Prize Fighter, Supreme Warrior и Quarterback Attack) были использованы вместе с новыми съёмками в видеофильме Game Over, также известном как Maximum Surge Movie.

Хотя в фильме заявлено участие таких актёров, как Ясмин Блис (Yasmine Bleeth) и Уолтер Кёниг (Walter Koenig), они появляются в фильме только в сценах из видеоигр, которые легко отличить от нового материала по низкому качеству изображения.

Примечания 

Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми